Lebron oder Lebrón ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Alberto Peña Lebrón (* 1930), dominikanischer Lyriker und Jurist
 Mariano Lebrón Saviñón (1922–2014), dominikanischer Arzt und Literat
 Michael Lebron (* 1958), US-amerikanischer Fernseh- und Radiomoderator
 Rafael Lebron (* 1983), US-amerikanischer Pokerspieler

Siehe auch:
 LeBron James (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Lebrón Brothers